Le Championnat d'Europe de rink hockey masculin des moins de 20 ans 1999 est la  de la compétition organisée par le Comité européen de rink hockey et réunissant les meilleures nations européennes des moins de 20 ans. Cette édition a lieu à Genève, en Suisse.

L'équipe d'Espagne des moins de 20 ans remporte sa  européenne de rink hockey et son  consécutif.

Participants 
Neuf équipes prennent part à cette compétition.

Résultats

Groupe A 

Chaque équipe se rencontre une fois.

|}

Groupe B 

Chaque équipe se rencontre une fois.

|}

Phase finale

Place 5 à 9 

|}

Place 1 à 4

Liens externes 
Résultats

1999
Rink hockey masculin des moins de 20 ans
Rink hockey masculin des moins de 20 ans 1998
Europe masculin des moins de 20 ans 1999
Europe masculin des moins de 20 ans 1999
Europe masculin des moins de 20 ans
Sport en Suisse en 1999